Сериалът „Шоуто на Скуби Ду“ се състои от 40 епизода. В САЩ са излъчени преди няколко десетилетия. В България сериалът се излъчва разбъркано. Първите епизоди са излъчени през 2009 г., а останалите се излъчват чак сега.

Сезон 1 (1976)

Сезон 2 (1977)

Сезон 3 (1978) 

Шоуто на Скуби-Ду